Lockridge steht für:

 Lockridge (Iowa), eine Ortschaft im Jefferson County (Iowa) im US-Bundesstaat Iowa
 Lockridge (Western Australia), eine Ortschaft im Verwaltungsbezirk Swan (Western Australia) im australischen Bundesstaat Western Australia

Lockridge ist der Familienname folgender Personen:

 Rocky Lockridge (1959–2019), US-amerikanischer Boxer